Младший брат:

 «Младший брат» — роман канадского писателя Кори Доктороу для подростков
 «Младший брат» — немой чёрно-белый американский фильм 1927 года режиссёра Теда Вильде
 «Младший брат» — японский фильм 1960 года Кона Итикавы
 «Младший брат» — индуский фильм 2001 года Шибу Митрэ
 «Младший брат» — японский мини-сериал 2004 года, режиссёр Сэцуро Вакамацу
 «Младший брат» — японский фильм 2010 года Ёдзи Ямада